Castlemaine kan syfta på följande platser:

Australien 

 Castlemaine, Victoria, Victoria, Mount Alexander,

Irland 

 Castlemaine, Irland, Munster, Ciarraí, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar